El término sorry ("perdón", en inglés) puede referirse, en esta enciclopedia:

Música 
 Sorry (1976), canción de Grace Jones;
 Sorry (2006), canción de Madonna;
 Sorry (2007), canción de Buckcherry ;
 Sorry, Sorry (2009), álbum musical de Super Junior, boy band de Seúl-Corea;
 Sorry (2013), canción de Naya Rivera;
 Sorry (2015), canción de Justin Bieber;
 Sorry (2017), canción de Halsey;

Cine 
 Sorry (2002), película japonesa;
 Sorry (cortometraje).